oláh, a románok régies elnevezése
 Oláh, régi magyar családnév